Plusieurs villes françaises possèdent une rue Henri-Poincaré : 
 
Rue Henri-Poincaré à Nancy.
Rue Henri-Poincaré à Paris.

Henri-Poincaré Rue